Glick es una variación del yídish o del asquenazí, del apellido alemán Glück, que puede estar referido a:

 Kamil Glik (1988-), futbolista polaco.
 Marcia Glick (1903-1996), escritora y crítica de música estadounidense.
 Thomas F. Glick (1939-), profesor de historia medieval de la Universidad de Boston, e hispanista.
 Wolfe Glick (1995-), jugador competitivo de Pokémon.